Pierre Legrand peut désigner :

 Pierre Legrand (1804-1859), homme politique français ;
 Pierre Legrand (1834-1895), homme politique français.